Osoby o tym nazwisku:
 Józef Gurgul – polski prawnik
 Kazimierz Gurgul – polski matematyk, nauczyciel
 Monika Gurgul – polska italianistka, literaturoznawczyni, tłumaczka
 Stanisław Gurgul – polski kupiec, radny miejski i działacz społeczny